Cat’s Eye (engl. für Katzenauge) steht für:

 eine Licht reflektierende Sicherheitseinrichtung, siehe Katzenauge
 eine Manga- und Anime-Serie, siehe Ein Supertrio
 einen US-amerikanischen Film aus dem Jahr 1985, siehe Katzenauge (Film)
 einen planetarischen Nebel, siehe Katzenaugennebel